A32 kan avse

 A32 (spårvagn) – en spårvagnstyp i Stockholm
 A32 Lansen - attackversionen av flygplanet SAAB 32 Lansen

Motorvägar
 A32 (motorväg, Frankrike)
 A32 (motorväg, Italien)
 A32 (motorväg, Nederländerna)